Marie Trintignant – attrice, figlia di Jean-Louis Trintignant
 Maurice Trintignant – pilota automobilistico, zio di Jean-Louis Trintignant
 Nadine Trintignant – regista, moglie di Jean-Louis Trintignant
 Jean-Louis Trintignant – attore